Lib může být více věcí:

 Ostrov Lib na Marshallových ostrovech
 v informatice, jako zkratka pro knihovnu (z anglického library)
 .lib je obvyklý formát souboru pro statickou knihovnu
 /lib je adresář na Unix-like systémech
 Lib je také zkratka pro souhvězdí Vah (latinsky Libra)